La voz de los '80 puede referirse a:

La voz de los '80, álbum de Los Prisioneros;
La voz de los '80, canción de Los Prisioneros;
La voz de los '80, capítulo de la serie chilena Los 80;